„Lock up the Wolves“ е пети студиен албум на американската хевиметъл група Dio, издаден на 15 май 1990 г. От предишния състав на групата остава само Рони Джеймс Дио. Работното заглавие на албума е „Metallic Blue“. Обложката е направена от Уил Рийс.

Състав 
 Рони Джеймс Дио – вокали
 Роуън Робъртсън – китара, акустична китара
 Теди Кук – бас
 Йенс Йохансон – клавиши
 Саймън Райт – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум 

Албуми на Дио
Музикални албуми от 1990 година